Preciados puede hacer referencia a:
 Calle Preciados, una calle de Madrid, conocida especialmente por sus comercios;
 Galerías Preciados, una cadena española de grandes almacenes española, ya desaparecida;
 Preciados, grupo musical español;
 Plural informal del apellido Preciado.